Cornelis de Boer (kunstschilder) (1878-?), Nederlands kunstschilder.
 Cornelis de Boer (romanist) (1880-1957), Nederlands romanist en taalkundige.
 Cornelis de Boer (schipper) (1883?-?), Nederlands schipper te Zwijndrecht.